Chilkoot peut faire référence à :
 Piste Chilkoot, passage important du parc historique national de la ruée vers l'or du Klondike emprunté lors de la Ruée vers l'or du Klondike.ville  d'Alaska ;
 Col Chilkoot, col situé entre l'Alaska et la Colombie-Britannique ;
 Rivière Chilkoot, rivière d'Alaska aux États-Unis, dans le borough de Haines.